Кубок північноірландської ліги 2001–2002 () — 16-й розіграш Кубка північноірландської ліги. У кубку взяли участь клуби Прем'єр-ліги. Перемогу в кубку всьоме здобув Лінфілд.

Календар

Груповий раунд

Північний регіон 

Результати

Південний регіон 

Результати

Східний регіон 

Результати

Регіон Белфасту 

Результати

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 жовтня 2001

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 жовтня 2001

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13/20 листопада 2001

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок північноірландської ліги на rsssf  

2001–2002
2001 у футболі
2002 у футболі